Thompson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Thompson Island (Delaware)
 Thompson Island (Florida)
 Thompson Island (Hancock County, Maine)
 Thompson Island (Knox County, Maine)
 Thompson Island (Massachusetts)
 Thompson Island (Michigan)
 Thompson Island (Saratoga County, New York)
 Thompson Island (St. Lawrence County, New York)

in Kanada:
 Thompson Island (Nunavut)

in der Antarktis:
 Thompson Island (Antarktika)

in St. Vincent und den Grenadinen
 Thompson Island (Grenadines)

Siehe auch:
 Thompsoninsel (Südatlantik), eine Phantominsel im Atlantik